Die Liste der Fußball-Weltmeisterschafts-Spielorte enthält alle Städte, in denen zwischen 1930 und 2018 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer stattfanden und 2022 stattfinden sowie in denen zwischen 1991 und 2019 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen stattfanden und 2023 stattfinden. In manchen Statistiken wird bei einigen Städten der in der Nähe befindliche Hauptort genannt. Diese sind daher zusätzlich angegeben. Orte und Stadien, in denen sowohl Spiele der Männer als auch der Frauen stattfanden sind fett markiert. Bis einschließlich 2018 gibt es 160 WM-Spielorte und 184 Stadien der Männer und 43 WM-Spielorte mit 44 Stadien der Frauen. 2019 kamen sieben französische Stadien und vier Städte in Frankreich hinzu. In 11 Orten oder Stadien in drei Ländern fanden bisher sowohl WM-Spiele der Frauen als auch der Männer statt. 2019 kamen zwei weitere Stadien und fünf Städte in Frankreich hinzu, in denen bereits 1938 bzw. 1998 WM-Spiele der Männer stattfanden. In zwei Stadien (Råsundastadion in Schweden und Rose Bowl Stadium in den Vereinigten Staaten von Amerika) gab es Finalspiele der Männer und Frauen. Nicht mehr existente Stadien sind kursiv gesetzt. Die Zuschauerzahlen beruhen auf den Angaben der FIFA in den Spielberichten. Diese können teilweise von anderen Quellen, z. B. den Zahlen der beteiligten Verbände abweichen.

Männer

Frauen

Anmerkungen 

Spielorte
Weltmeisterschaft Spielorte